Pawliwka (ukrainisch , russische Entsprechung meist Pawlowka/) heißen folgende Orte in der Ukraine:

Autonome Republik Krim:
Pawliwka (Bilohirsk), Dorf im Rajon Bilohirsk
Pawliwka (Dschankoj), Dorf im Rajon Dschankoj

Oblast Charkiw:
Pawliwka (Blysnjuky), Dorf im Rajon Blysnjuky
Pawliwka (Bohoduchiw), Dorf im Rajon Bohoduchiw
Pawliwka (Kupjansk), Dorf im Rajon Kupjansk
Pawliwka (Kehytschiwka), Dorf im Rajon Kehytschiwka
 Pawliwka (Krasnokutsk), Siedlung im Rajon Krasnokutsk
Pawliwka (Nowa Wodolaha), Dorf im Rajon Nowa Wodolaha

Oblast Cherson:
Pawliwka (Henitschesk), Dorf im Rajon Henitschesk
Pawliwka (Kachowka, Hryhoriwka), Dorf im Rajon Kachowka, Landgemeinde Hryhoriwka
Pawliwka (Kachowka, Werchnij Rohatschyk), Dorf im Rajon Kachowka, Siedlungsgemeinde Werchnij Rohatschyk

Oblast Dnipropetrowsk:
Pawliwka (Krywyj Rih), Dorf im Rajon Krywyj Rih
Pawliwka (Krynytschky), Dorf im Rajon Krynytschky
Pawliwka (Solone), Dorf im Rajon Solone
Pawliwka (Synelnykowe), Dorf im Rajon Synelnykowe
Pawliwka (Sofijiwka), Dorf im Rajon Sofijiwka
Pawliwka (Wassylkiwka), Dorf im Rajon Wassylkiwka
Pawliwka (Werchnjodniprowsk), Dorf im Rajon Werchnjodniprowsk

Oblast Donezk:
Pawliwka (Kramatorsk), Dorf im Rajon Kramatorsk
Pawliwka (Wolnowacha), Dorf im Rajon Wolnowacha

Oblast Iwano-Frankiwsk:
Pawliwka (Iwano-Frankiwsk), Dorf im Rajon Iwano-Frankiwsk

Oblast Kiew:
Pawliwka (Bila Zerkwa), Dorf im Rajon Bila Zerkwa

Oblast Kirowohrad:
Pawliwka (Kompanijiwka), Dorf im Rajon Kompanijiwka
Pawliwka (Mala Wyska), Dorf im Rajon Mala Wyska
Pawliwka (Switlowodsk), Dorf im Rajon Switlowodsk

Oblast Luhansk:
Pawliwka (Swatowe, Bilokurakyne), Dorf im Rajon Swatowe, Siedlungsgemeinde Bilokurakyne
Pawliwka (Swatowe), Dorf im Rajon Swatowe, Stadtgemeinde Swatowe
 Pawliwka (Swerdlowsk), Siedlung städtischen Typs im Stadtkreis von Swerdlowsk

Oblast Lwiw:
Pawliwka (Sambir), Dorf im Rajon Sambir

Oblast Mykolajiw:
Pawliwka (Baschtanka, Kasanka), Dorf im Rajon Baschtanka, Siedlungsgemeinde Kasanka
Pawliwka (Baschtanka, Sofijiwka), Dorf im Rajon Baschtanka, Landgemeinde Sofijiwka
Pawliwka (Baschtanka, Snihuriwka), Dorf im Rajon Baschtanka, Stadtgemeinde Snihuriwka

Oblast Odessa:
Pawliwka (Bolhrad), Dorf im Rajon Bolhrad
Pawliwka (Sachariwka), Dorf im Rajon Sachariwka
Pawliwka (Rosdilna), Dorf im Rajon Rosdilna

Oblast Poltawa:
Pawliwka (Chorol), Dorf im Rajon Chorol
Pawliwka (Hlobyne), Dorf im Rajon Hlobyne
Pawliwka (Kobeljaky), Dorf im Rajon Kobeljaky
Pawliwka (Koselschtschyna), Dorf im Rajon Koselschtschyna
Pawliwka (Maschiwka), Dorf im Rajon Maschiwka
Pawliwka (Schyschaky), Dorf im Rajon Schyschaky
Pawliwka (Tschutowe), Dorf im Rajon Tschutowe

Oblast Saporischschja:
Pawliwka (Polohy), Dorf im Rajon Polohy
Pawliwka (Wassyliwka), Dorf im Rajon Wassyliwka

Oblast Schytomyr:
Pawliwka (Schytomyr), Dorf im Rajon Schytomyr

Oblast Sumy:
Pawliwka (Bilopillja), Dorf im Rajon Bilopillja

Oblast Tscherkassy:
Pawliwka (Kaniw), Dorf im Rajon Kaniw
Pawliwka (Schaschkiw), Dorf im Rajon Schaschkiw
Pawliwka (Swenyhorodka), Dorf im Rajon Swenyhorodka

Oblast Tschernihiw:
Pawliwka (Ripky), Dorf im Rajon Ripky
Pawliwka (Tschernihiw), Dorf im Rajon Tschernihiw

Oblast Winnyzja:
Pawliwka (Bar), Dorf im Rajon Bar
Pawliwka (Hajssyn), Dorf im Rajon Hajssyn
Pawliwka (Illinzi), Dorf im Rajon Illinzi
Pawliwka (Kalyniwka), Dorf im Rajon Kalyniwka
Pawliwka (Kryschopil), Dorf im Rajon Kryschopil
Pawliwka (Pohrebyschtsche), Dorf im Rajon Pohrebyschtsche

Oblast Wolyn:
Pawliwka (Wolodymyr), Dorf im Rajon Wolodymyr

Stadt Sewastopol:
Pawliwka (Sewastopol), Dorf im Rajon Balaklawa

 Pawliwka ist auch der Name eines Flusses in der Ukraine, siehe Pawliwka (Fluss)

Siehe auch:
 Pawlowka
 Welyka Pawliwka